Unitarian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Unitarian Church (Hampton Falls, New Hampshire), NRHP-ID 84000558
 Unitarian Church (Charleston, South Carolina), NRHP-ID 73001696

Siehe auch:
 Unitarian Universalist Church
 Unitarische Kirche